Христиа́нский сове́т Кампучи́и — христианская экуменическая организация в Камбодже. Образована в 1998 году. Является членом Всемирного совета церквей и Христианской конференции Азии.

См. также 
 Христианство в Камбодже

Ссылки 
  

Христианские организации
Христианский экуменизм